Osseo désigne :

 Osseo (Minnesota)
 Osseo (Wisconsin)

Homonymie de localités aux États-Unis